Termin triptofanska pirolaza ima više značenja.

 Triptofan 2,3-dioksigenaza, enzim
 Indolamin 2,3-dioksigenaza, enzim